

Ферт — місто, штат Айдахо
 Ферт — селище, штат Небраска

Див. також 
 Ф#Ферт